Ráquira kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Ráquira (ort), Boyacá, 
 Ráquira (kommun), Boyacá,